La 1. Lig 1984/85 fue la 27.ª temporada del fútbol profesional en Turquía.

Tabla de posiciones

Enlaces externos 
 RSSSF 

Temporadas de la Superliga de Turquía
Fútbol en 1984
Fútbol en 1985
Deporte en Turquía en 1984
Deporte en Turquía en 1985